Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1970 in Siegen. Die 60 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in sieben Vorrundengruppen. Aus diesen Vorrunden kamen je zwei Mannschaften in jedes der Finalturniere A bis E. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.

Die Spiele der Mannschaften aus der gleichen Vorrunden-Gruppe wurden in die jeweiligen Finalturniere übernommen und nicht erneut ausgetragen. Damit ist die Gesamtzahl der individuellen Partien in der Regel geringer, als es durch die Anzahl der gewerteten Mannschaftskämpfe zu erwarten wäre.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. Ungarn

3. Jugoslawien

4. USA

5. Tschechoslowakei 

Der zweite Ersatzspieler František Blatný kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

6. Deutschland

7. Bulgarien

8. Argentinien

9. DDR

10. Rumänien

11. Kanada

12. Spanien

13. Israel

14. Polen

15. Australien 

Der zweite Ersatzspieler Gary Koshnitsky kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

16. Mongolei

17. Schweden

18. Niederlande

19. Dänemark

20. Finnland

21. Kuba

22. Österreich

23. Kolumbien

24. Indonesien

25. England

26. Philippinen

27. Island

28. Brasilien

29. Norwegen

30. Italien

31. Griechenland

32. Iran

33. Belgien

34. Schottland

35. Tunesien

36. Puerto Rico

37. Schweiz

38. Albanien 

Albanien trat zum Vorrundenspiel gegen Südafrika nicht an. Dieses Ergebnis wurde ins D-Finale übernommen, da beide Teams die gleiche Endrunde erreichten. Für die Spieler
an Brett 1 bis 4 ist eine kampflose Niederlage eingerechnet.

39. Peru

40. Singapur

41. Portugal

42. Irland

43. Südafrika 

Da Albanien zum Vorrundenspiel gegen Südafrika wegen politischer Vorbehalte nicht antrat, gewann Südafrika diesen Wettkampf kampflos, was später auch ins D-Finale übernommen wurde.
Für die Spieler Friedgood, Price, Griffiths und Bloch ist ein kampfloser Sieg berücksichtigt.

44. Mexiko 

Der am ersten Brett gemeldete Spieler Mario Campos López kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

45. Libanon

46. Luxemburg

47. Japan

48. Dominikanische Republik

49. Neuseeland

50. Rhodesien

51. Türkei

52. Malta

53. Hongkong

54. Marokko

55. Färöer

56. Andorra

57. Zypern

58. Jungferninseln

59. Guernsey

60. Monaco

Quellen 
 Schacholympiade 1970 bei olimpbase.org

1970
Schach 1970
Schach (Deutschland)
Sport (Siegen)